Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Grabb e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Scott Davis e David Pate 7-5, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Scott Davis /  David Pate (finale)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (secondo turno)

 Luke Jensen /  Laurie Warder (secondo turno)
 Goran Ivanišević /  Gary Muller (semifinali)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (secondo turno)
 Rick Leach /  David Wheaton (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1991